Brassac ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Brassac (Ariège) im Département Ariège
Brassac (Tarn) im Département Tarn
Brassac (Tarn-et-Garonne) im Département Tarn-et-Garonne

mit Namenszusatz:
Brassac-les-Mines im Département Puy-de-Dôme

Siehe auch:
 Braçac